

Dunningen, commune du Bade-Wurtemberg

Dunningen, localité de la commune de De Wolden, dans le Drenthe